Le qualificazioni del singolare  del Croatia Open Umag 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Facundo Bagnis (ultimo turno)
  Máximo González (ultimo turno)
  Gerald Melzer (ultimo turno)
  Laslo Djere (qualificato)

  Thomas Fabbiano (qualificato)
  Matteo Viola (primo turno)
  Roberto Marcora (ultimo turno)
  Franko Škugor (secondo turno)

Qualificati 

  Matteo Trevisan
  Thomas Fabbiano

  Bastian Trinker
  Laslo Djere

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2015
ATP World Tour 2015